Westby (Wisconsin)
Westby (Montana)

Desambiguações de topônimos